Les Trechnotheria (tréchnothériens) sont un groupe de mammifères qui comprend les thériens et certains mammifères fossiles de l'ère mésozoïque. Du Jurassique au Crétacé, le groupe était endémique à l’Asie et l’Afrique. 

Les Tréchnothériens se sont vu attribuer différents grades, mais son auteur l'a, à l'origine, qualifiée de super-légion. Une référence a défini le taxon Trechnotheria comme étant un clade comprenant le dernier ancêtre commun de Zhangheotherium et des mammifères thériens vivants, ainsi que tous leurs descendants.

Classification phylogénétique

Notes et références

Liens externes 

 

Animal fossile d'Afrique
Mammifère du Crétacé
Mammifère du Jurassique